Груше́вка () – село, расположенное на территории Бахмачского района Черниговской области (Украина).

Население составляет 26 жителей (2006 год). Плотность населения — 2 600 чел/кв.км.

Впервые упоминается в 1870 году.

Средняя высота населённого пункта — 147 м над уровнем моря. Село находится в зоне умеренного умеренно континентального климата.

Национальный состав представлен преимущественно украинцами, конфессиональный состав — христианами.

Ссылки 
 Грушевка на сайте Верховной Рады Украины

Населённые пункты Бахмачского района